Michael Phillips peut désigner :
 Michael Phillips (1943-), producteur de cinéma (L'Arnaque , Rencontres du troisième type) ;
 Michael Phillips (1982-), joueur de rugby à XV international gallois ;
 Michael Phillips, patineur artistique britannique.